И́горь Влади́мирович Лебеде́нко () — российский футболист, полузащитник и нападающий московского «Торпедо». Выступал за молодёжную сборную России. Занимает второе место среди всех действующих футболистов по количеству матчей в чемпионате России. Всего в российской Премьер-лиге выступал за 6 разных клубов, проведя более 380 матчей и забив 61 мяч.

Клубная карьера 
Воспитанник московской ФШМ «Торпедо». Первый тренер — Валерий Стафёров.

В московском «Торпедо» — с 2000 года, где поначалу играл за дубль (во втором дивизионе и турнире дублёров). С 2002 года стал регулярно выходить в играх за основную команду в чемпионате Премьер-лиги. 17 марта во встрече с московским «Динамо» сыграл свой первый матч в чемпионате России. Уже во втором матче 23 марта 2002 года на стадион «Петровский» в Санкт-Петербурге вышел на замену в игре против «Зенита» и забил два мяча в возрасте 18 лет и 300 дней. Всего в 2002—2004 годах сыграл за «Торпедо» в чемпионате России 73 матча и забил 18 мячей. В сезоне 2004 года забил 9 мячей в чемпионате России, этот результат остался лучшим для Лебеденко в высшем дивизионе.

После сезона-2004 перешёл в московский «Локомотив», где долгое время не мог освоиться. В сезоне 2005 года сыграл за новый клуб 23 матча и забил 6 мячей в чемпионате России. Весной 2006 года ни разу не выходил на поле и редко попадал даже в запас.

В 2006 году после прихода нового главного тренера, Лебеденко, так и не закрепившийся в основном составе, перешёл в раменский «Сатурн». В «Сатурне» за три сезона сыграл в чемпионате России 57 матчей и забил 7 мячей.

18 февраля 2009 года Игорь перешёл в «Ростов», заключив контракт сроком на один год. 24 июля 2010 года в игре против «Зенита» в Ростове (1:3) забил первый и пока единственный мяч с пенальти в матчах чемпионата России.

25 декабря 2010 года подписал 3-летний контракт с казанским «Рубином».

В 2012 году перешёл в грозненский «Терек», за который выступал 6 сезонов. 22 ноября 2015 года в игре против «Кубани» получил свою первую и пока единственную красную карточку в матчах Премьер-лиги.

В мае 2017 года расторг контракт с «Тереком». Осеннюю часть сезона-2017/18 провёл в клубе ПФЛ московском «Арарате», а в феврале 2018 года подписал контракт с «Факелом» из Воронежа, выступающем в Первенстве ФНЛ.

В июне 2019 года в статусе свободного агента перешёл в московское «Торпедо», подписав контракт на один год.

В сезоне 2021/22 сыграл 38 матчей, забил 8 мячей и помог «Торпедо» вернуться в Премьер-лигу. 17 июля 2022 года 39-летний Лебеденко вышел на поле в матче в Премьер-лиге впервые за 5 лет и 2 месяца. С момента его дебюта в Премьер-лиге прошло 20 лет и 4 месяца. 2 октября забил мяч в Воронеже в ворота «Факела».

5 марта 2023 года в возрасте 39 лет 281 дня забил в ворота «Краснодара», став самым возрастным автором гола за всю историю чемпионатов России (до этого более 20 лет рекорд принадлежал Сергею Наталушко). Также он обновил рекорд турнира по времени между первым и последним голом — 20 лет и 347 дней.

Карьера в сборной 
В 2002—2003 годах сыграл в 4 матчах (выходя на замену) за молодёжную сборную России в отборочном турнире молодёжного чемпионата Европы 2004, являвшегося одновременно отбором на Олимпиаду в Афинах.

Статистика выступлений

Достижения 
 «Торпедо» (Москва)
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2000

 «Локомотив» (Москва)
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2005
 Обладатель Суперкубка России: 2005
 Обладатель Кубка чемпионов Содружества: 2005
 Итого : 2 трофея

 «Торпедо» (Москва)
 Победитель Первого дивизиона: 2021/22
 Итого : 1 трофей

Примечания 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Торпедо-2»
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Сатурн» Раменское
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Арарат» Москва
Игроки ФК «Факел» Воронеж